Алекса́ндр Вита́льевич Ксенофо́нтов (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Родина». Выступает на правах аренды в жодинском «Торпедо-БелАЗ».

Клубная карьера 
Является воспитанником футбольного клуба «Минск». В 2015 году перебрался в «Динамо», где выступал за дублирующий состав. В августе 2018 года вместе с несколькими своими одноклубниками на правах аренды до конца сезона перешёл в «Чисть». В её составе дебютировал в первой белорусской лиге 18 августа в игре со «Сморгонью». На 55-й минуте встречи при счёте 4:0 в пользу соперника он отыграл один мяч, забив свой первый гол в карьере. По итогам сезона «Чисть» заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела во вторую лигу. Ксенофонтов принял участие в 12 матчах, в которых забил 4 гола.

В январе 2019 года проходил просмотр в «Энергетике-БГУ», но в итоге вернулся в «Динамо». Впервые в футболке «бело-синих» появился на поле в матче 1/16 финала кубка страны с «Гранитом». Ксенофонтов вышел в стартовом составе и в самом начале второго тайма забил гол, впоследствии оказавшийся победным. 14 июля дебютировал в чемпионате Белоруссии, отыграв 61 минут в гостевом матче с «Динамо-Брест».

В конце января 2020 года отправился на просмотр в «Витебск», по результатом которого подписал с клубом контракт. В декабре стал полноправным игроком команды. В сезоне 2021 закрепился в стартовом составе витебской команды. В январе 2022 года продлил контракт с клубом. В августе 2022 года покинул клуб, расторгнув с витебским клубом контракт.

В августе 2022 года стал игроком российского клуба «Родина». Дебютировал за клуб 27 августа 2022 года в мтаче против клуба «СКА-Хабаровск». За вторую команду клуба «Родина-2» сыграл первый матч 26 сентября 2022 года против тульского «Арсенала-2». Первым результативным действием за клуб отличился 16 октября 2022 года в матче против «Уфы». В конце ноября 2022 года появилась информация, что российский клуб намерен расстаться с футболистом.

В январе 2023 года футболист на правах аренды присоединился к жодинскому «Торпедо-БелАЗ», с опцией права выкупа. Дебютировал за клуб 18 марта 2023 года в матче против брестского «Динамо».

Карьера в сборной 
В сентябре и октябре 2015 года выступал за юношескую сборную Белоруссии в отборочном раунде Чемпионата Европы. В январе 2016 года принимал участие в Кубке Развития, который проходил в Минске.

26 марта 2019 года дебютировал за молодёжную сборную Белоруссии, выйдя на замену в товарищеском матче против Литвы (1:0).

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Андердог»
Игроки ФК «Родина»
Игроки ФК «Родина-2»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»